

Населені пункти та їхні частини

 Блота — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Блота — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Блота — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Блота — частина села Більно в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блота — частина села Старий Бжесць у гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блота — частина села Цетти в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блота — частина села Кремпа в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Блота — частина села Роґузьно в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Блота — частина села Пщонув у гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Блота — частина села Рдутув у гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Блота — частина села Ґлушина в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Блота — частина села Мшадля-Дольна в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Блота — частина села Мшадля-Стара в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Блота — частина села Даромін у гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Блота — частина села Юрковиці в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Блота — частина села Нова Весь у гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Блота — частина села Млодоєво в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Блота — частина села Ґембічин у гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Блота — колонія в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Блота — осада в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Блота — осада в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки